Céphisodote l'Ancien, sculpteur athénien du , père de Praxitèle.
 Céphisodote le Jeune, lui aussi sculpteur, fils de Praxitèle.
 Céphisodote, orateur athénien.